Cowlitz, indijansko pleme
 Cowlitz (rijeka), rijeka u SAD-u
 Okrug Cowlitz, Washington